«Working on a Dream» — шестнадцатый студийный альбом американского рок-певца Брюса Спрингстина, выпущенный 27 января 2009 года и записанный на лейбле Columbia Records вместе с его ранней группой E Street Band. Продюсером диска стал Брендан О’Брайен. Диск сразу возглавил основной американский хит-парад Billboard 200 (в 9-й раз в карьере певца) и британский чарт UK Albums Chart (в 8-й раз). В итоге альбом получил золотой статус RIAA.

История 
Альбом вышел 27 января 2009 года на лейбле Columbia Records. В первую же неделю релиза диск занял первое место в хит-параде США Billboard 200 с тиражом в 224 000 копий в США. Ранее в США Брюс Спрингстин лидировал с альбомами «The Rising», «The River», «Born in the U.S.A.», «Bruce Springsteen & the E Street Band 1975—1985», «Tunnel of Love», «Greatest Hits», «Devils & Dust» и «Magic».
Working on a Dream также дебютировал на № 1 в чартах Billboard Top Rock Albums, Top Digital Albums и Top Internet Albums. По числу альбомов, побывавших на первом месте Billboard 200, Брюс Спрингстин делит 4-е место с группой The Rolling Stones и уступает только троим исполнителям в истории: The Beatles (у них 19 альбомов были № 1 в США), Jay-Z (11) и Elvis Presley (10). Всего в 17 странах альбом Брюса был № 1, а в Top 10 был почти во всех регионах.
В США было продано более 500 тыс. копий и получен золотой статус от RIAA.

Песня The Wrestler (из кинофильма Рестлер 2008 года с Микки Рурком в главной роли) была номинирована на премию Золотой глобус в категории За лучшую песню и выиграла её на 66-й церемонии Golden Globe Awards, прошедшей 11 января 2009 года.

Список композиций

Участники записи

The E Street Band 
 Брюс Спрингстин — основной вокал, гитара, гармоника, синтезатор, перкуссия
 Рой Биттан — фортепиано, орган, аккордеон
 Кларенс Клемонс — саксофон, бэк-вокал
 Дэнни Федеричи — organ
 Нильс Лофгрен — гитары, бэк-вокал
 Патти Скэлфа — бэк-вокал
 Гарри Теллент — бас-гитара
 Стивен Ван Зандт — гитара, бэк-вокал
 Макс Вейнберг — ударные

Чарты

Альбом

Примечания

Ссылки 

Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Брюса Спрингстина
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums